Tirunelveli (district), een district van de Indiase staat Tamil Nadu
 Tirunelveli (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Tirunelveli